Primera División 1943 bezeichnet Ligen in folgenden Ländern im Jahr 1943:

 Primera División (Argentinien) 1943
 Primera División (Chile) 1943
 Primera División (Uruguay) 1943
 Primera División de Costa Rica 1943
 Primera División 1943/44 (Spanien)
 Primera División 1942/43 (Spanien)